

Astronomia 
 M13 – codice del Catalogo di Messier per l'Ammasso Globulare di Ercole

Biologia 
 Fago M13 – virus batteriofago

Matematica 
 M13 – numero primo di Mersenne, 213 – 1 = 8 191

Trasporti 
 M13 – linea filoviaria Teverola – Napoli

Tecnica militare 
 M13/40 – carro armato italiano della seconda guerra mondiale